Варша́мов (армян.: Варшамя́н) — армянская фамилия.

Известные носители 
 Варшамов, Иван Сергеевич (1827—1907) — отставной генерал-майор русской армии армянского происхождения, георгиевский кавалер.
 Варшамов, Ром Рубенович — академик АН АрмССР
 Варшамов, Рубен Артёмович (1936—2000) — советский и российский художник-анималист, иллюстратор книг для детей.